Котелянский — топонимическая фамилия.

 Котелянский, Виктор Элизарович (род. 1949) — советский биохимик и цитолог, доктор биологических наук, сын Э. О. Котелянского.
 Котелянский, Давид Михайлович — украинский советский математик (критерии Севастьянова-Котелянского и Мецлера-Котелянского, матрицы Котелянского, неравенства Котелянского).
 Котелянский, Иосиф Моисеевич (род. 1940) — советский и российский учёный в области электротехники, доктор технических наук, профессор.
 Котелянский, Лев Осипович (1851—1879) — русский литератор.
 Котелянский, Самуил Соломонович (1880—1955) — английский переводчик, издатель и литератор.
 Котелянский, Элиазар Овсеевич (1922—?) — советский учёный-медик, офтальмолог, онколог, доктор медицинских наук, профессор.